Les Plagiotomida sont un ordre de chromistes de l'embranchement des Ciliophora, et de la classe des Heterotrichea.

Description

Distribution

Liste des familles 
Selon  :
 Plagiotomidae Bütschli, 1887

Systématique 
Le nom correct de ce taxon est Plagiotomida Albaret, 1974.

Liens externes

Notes et références

Bibliographie 
  J.L. Albaret, 1968, « Parasicuophora mantellae n. gen. n. sp., cilie Plagiotomidae parasite de Mantella aurantiaca, batracien anoure de Madagascar », Protistologica, ,  [Date selon Edwards & Tobias (1993)].
  M.A. Edwards et M.A. Tobias M.A. (eds.), 1993, Nomenciator Zoologicus. Vol. VIII: 1966-1977. — Zool. Soc. London, .

Ciliophora
Ordre de ciliés (nom scientifique)